

Sigle 
 John Fitzgerald Kennedy – 35º Presidente degli Stati Uniti d'America

Cinema 
 JFK - Un caso ancora aperto (JFK) – film del 1991 diretto da Oliver Stone
 JFK - Amori di un presidente (An American Affair) – film del 2009 diretto da William Olsson

Codici 
 JFK – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale John F. Kennedy di New York (Stati Uniti d'America)

Altro 
 Stadio JFK di Filadelfia (Stati Uniti)
 Aeroporto Internazionale John F. Kennedy di New York (Stati Uniti)